Bjørn Helge Riise (1983), Noors voetballer
 Hege Riise (1969), Noors voetbalster
 John Arne Riise (1980), Noors voetballer